Le flegme peut désigner :

 Une des quatre humeurs de la médecine hippocratique (appelé aussi pituite).
 Une qualité de calme souvent prêtée aux Britanniques.
 C'est aussi une des étapes de production de l'éthanol à partir de la betterave